Tennis is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
De sport werd geïntroduceerd tijdens de vierde editie van de Middellandse Zeespelen, in 1963 in het Italiaanse Napels. Sindsdien stond tennis op het programma van elke editie van de Middellandse Zeespelen. Hoewel vrouwen reeds vanaf 1967 mogen deelnemen aan de Middellandse Zeespelen, was het wachten tot 1979 wachten vooraleer vrouwen in het tennis mochten meestrijden om de medailles. Het programma is sedertdien ongewijzigd gebleven: zowel mannen als vrouwen strijden om de medailles in het enkel- en het dubbelspel.

Onderdelen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen